El Torneig de Shenzhen 2015, oficialment conegut com a ATP Shenzhen Open 2015, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 28 de setembre i el 4 d'octubre de 2015 al Shenzhen Longgang Tennis Centre de Shenzhen, Xina.

Degut als ajornaments acumulats, la final individual es va disputar el dilluns 5.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

ATP World Tour 2015
2015